BOJ ou BoJ ou Boj peut désigner :
 BoJ, Bank of Japan, la banque centrale du Japon;
 BOJ, aéroport de Bourgas, en Bulgarie, selon le code AITA des aéroports ;
 Boj, une série télévisée d'animation.

Homonymie d'acronyme